

Населені пункти та їхні частини

 Храпонь — село в гміні Лютоцин Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Храпонь — село в гміні Семьонтково Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Храпонь — частина села Завада в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки